

Botanica 
 Carpino – nome comune di tre specie di alberi appartenenti ai due generi Carpinus e Ostrya:
 Carpinus betulus (carpino bianco) – albero tipico dell'Europa occidentale
 Carpinus orientalis (carpino orientale) – piccolo albero diffuso invece nell'Europa orientale
 Ostrya carpinifolia (carpino nero) – albero tipico dell'area mediterranea

Geografia 
 Carpino – comune italiano della provincia di Foggia
 Carpino – fiume dell'Appennino meridionale

Persone 
 Antonio Carpino – politico italiano
 Francesco Carpino – cardinale e arcivescovo italiano
 Raffaele Carpino – musicista italiano

Altro 
 8106 Carpino – asteroide della fascia principale